Вер — многозначный термин (фамилия и топоним).

Персоналии:
 
 
 Магнус Вер Магнуссон (род. 1963) — бывший исландский пауэрлифтер и стронгмен.
 

Топонимы:
 Вер (Австрия) (Weer) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль
 Вер (Баден) (Wehr (Baden)) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг
 Вер (Айфель) (Wehr (Eifel)) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Вер (Шугнан) — сельская община в составе Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана
 Лак-Вер (Lac Vert) — озеро во Франции.
 А-Вер-у-Мар — район (фрегезия) в португальском округе Порту.
 Венья-Вер — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти.
 Вер-сюр-Мер — коммуна во французском Кальвадос.
 Вильнёв-сюр-Вер — коммуна во французском департаменте Тарн.
 Кап-Вер (фр. Cap-Vert — зелёный мыс) — полуостров на африканском побережье Атлантического океана, в Сенегале.
 Каюзак-сюр-Вер — коммуна во французском департаменте Тарн.
 Ле-Мартр-де-Вер — коммуна во французском департаменте Пюи-де-Дом.
 Сан-Жуан-де-Вер — район (фрегезия) в португальском округе Авейру.
 Хорей-Вер — посёлок в Ненецком автономном округе (Россия).
 Вер (приток Мааса) — река во Франции.
 Вер (река, Великобритания) — река в Англии.

Другое:
 Рекех-вер (Большой пожар) — в древнеегипетском календаре самый холодный месяц в году.
 Вер-гинье, изумрудная зелень — зелёный пигмент, гидратированный оксид хрома(III).
 ВЕР — распространённая аббревиатура Восточно-Европейская равнина.

См. также 
 Вера (значения)